Найлз () — английская фамилия и топоним.

Известные носители:
 
 Найлз, Дуглас (род. 1954) — американский писатель и гейм-дизайнер, автор многих романов в жанре фэнтези
 Найлз, Натаниэль (1886—1932) — американский спортсмен (теннисист и фигурист), чемпион США в мужском одиночном катании (1918, 1925 и 1927)
 Найлз, Стив (род. 1965) — американский писатель и сценарист комиксов, работающий в жанре ужасов